Flint – rodzaj szkła optycznego
 Flint – miasto w Walii
 Flint – rzeka w Georgii (USA)
 Flint – rzeka w Michigan (USA)
 Flint – rzeka w Alabamie (USA)
 USS Flint – okręt US Navy

Osoby:
 Flint – polski raper
 Austin Flint (1812–1886) – amerykański lekarz
 Austin Flint (1836–1915) – amerykański fizjolog
 Caroline Flint – brytyjska polityk
 David Flint – australijski prawnik
 Eric Flint – amerykański pisarz
 Frank Stuart Flint – brytyjski poeta
 Jill Flint – amerykańska aktorka
 Keith Flint – brytyjski muzyk
 Simon Flint – angielski strongman
Miejscowości:
 Flint – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Flint Cross – osada w Anglii
 Flint Hill – wieś w Anglii
Gminy w USA:
 Flint (ang. Flint Township) – gmina w stanie Arkansas, w hrabstwie Benton
 Flint (ang. Flint Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Pike
 Flint (ang. Flint Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
 Flint (ang. Flint Township) – gmina w stanie Dakota Północna, w hrabstwie Stutsman